Manchester har flere betydninger:
 Manchester – en by i England.
 Manchester United – en fodboldklub i Manchester
 Manchester City F.C. – en anden fodboldklub i Manchester
 Manchester, New Hampshire – en by i den amerikanske delstat New Hampshire.
 Manchester (Californien) - en by i Californien
 Manchester (Kentucky) - hvor
 Manchester (Maine) - en by i Californien Manchester (England) - hvor